Svezia
 Rinkeby – sobborgo di Stoccolma
 Rinkeby-Kista – circoscrizione di Stoccolma
 Rinkeby – stazione della metropolitana di Stoccolma